Jimin puede referirse a: 
 Ji-min, nombre propio.
 Park Ji-min, integrante de BTS.
 Shin Ji-min, exintegrante de AOA.
 Jamie, ganadora de K-Pop Star.
 J-Min, solista de SM Entertainment.
 Han Ji-min, actriz.